DNR steht für:
 Daunorubicin, ein Medikament zur Chemotherapie
 Den neien Radio, einen privaten Radiosender in Luxemburg, siehe Radio DNR
 Deutscher Naturschutzring, Dachverband deutscher Natur- und Umweltschutzverbände
 DNR, den IATA-Code für den französischen Flughafen Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo
 DNR, den DS100-Code für den Bahnhof Niederwiesa
 Domain Name Resolver, ein Software-Modul, siehe Domain Name System #Resolver
 Donezkaja Narodnaja Respublika, siehe Volksrepublik Donezk

dnr steht für:
 Danaru, Sprache Papua-Neuguineas in der Überblicksliste der ISO-639-3-Codes

Abkürzung